Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva 1993.

Ljestvice

Jug

Sjever 

Igrano kroz turnire u Crikvenici, Rovinju i Đakovu.

Doigravanje za 1.HVL

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1992./93.

Izvori 
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.

1993